Константин Сиденко:
 Сиденко, Константин Анатольевич (род. 1974) — российский волейболист и волейбольный тренер.
 Сиденко, Константин Семёнович (род. 1953) — российский адмирал.